Острова Ги́лберта () — группа островов в западной части Тихого океана, в Микронезии (3°17' с. ш. и 2°38' ю. ш.). Входили в состав английской колонии Острова Гилберта и Эллис. В настоящее время относятся к государству Кирибати. Включают 16 коралловых атоллов. Площадь 279,23 км². Население  человек (2010). Административный центр — г. Тарава.

География 
Климат экваториальный, жаркий и влажный, хотя южные, а отчасти и центральные острова группы подвержены периодическим засухам. Кустарниковая растительность. Выращивание кокосовой пальмы, овощей, фруктов.

Примечание: Атолл Тарава разделён на три избирательных округа:
 Южная Тарава или Teinainano Urban Council (от Баирики до Бонрики);
 Бетио или Betio Town Council;
 Северная Тарава или Tarawa Ieta.

История 
Острова Гилберта открыты английскими морскими офицерами в период между 1764 и 1824 годом. Названы в честь капитана Томаса Гилберта, посетившего эти острова в 1788 году. Капитан нанёс острова на карту и доложил об этом королеве.

См. также 
 Список островов Кирибати

Примечания 

Острова Гилберта
Островные группы Австралии и Океании